SunRPC es una versión del sistema RPC desarrollado por Sun Microsystems para su SunOS. Es la implementación del RPC más extendida.
 Implementa una versión del RPC distinta de la planteada anteriormente, cuyo grafo de protocolos consiste en:

       --- SunRPC --- 

           ↓ 

       --- UDP ---

           ↓

       --- IP ---

 El IP sustituye a BLAST (aunque con cierta pérdida de eficiencia) en la tarea de fragmentar los mensajes demasiado largos.
 El UDP sustituye en parte a SELECT ya que permite desmultiplexar al proceso correcto usando un puerto.
 Finalmente, SunRPC implementa la funcionalidad de CHAN y de SELECT, aunque de una forma diferente:
 SunRPC corre como un demonio llamado Port Mapper que escucha, por defecto, en el puerto 111.
 Cuando un cliente remoto solicita la ejecución de un procedimiento local, primero debe conocer en qué puerto está escuchando el proceso local que posee el procedimiento. Esta información la obtiene preguntando al Port Mapper.
 Seguidamente, el cliente realiza la petición RPC al correspondiente proceso utilizando el puerto retornado en la anterior consulta.
 Los clientes normalmente cachean el resultado de la consulta realizada al Port Mapper, lo que no degrada el rendimiento en sucesiva llamadas a procedimientos remotos.

Protocolos de Sun Microsystems
Computación distribuida

Protocolos de nivel de sesión